historische bestuurlijke indelingen van Denemarken in amter oftewel provincies:
 Provincies van Denemarken (1662-1793)
 Provincies van Denemarken (1793-1970)
 Provincies van Denemarken (1970-2006)

Zie ook 
 Regio's van Denemarken (2007-)